

Presentación previa 
La pareja formada por el indio Yuki Bhambri y el neozelandés Michael Venus fueron los campeones defensores, pero Bhambri decidió no participar.
Venus partició junto al australiano Luke Saville pero cayeron derrotados en semifinales ante los eventuales campeones.

El dúo formado por el australiano Thanasi Kokkinakis y el estadounidense Denis Kudla ganó el título, derrotando a los estadounidenses Evan King y Raymond Sarmiento en la final por 6-2, 7-64.

Cabezas de serie 
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
  Somdev Devvarman /  Sanam Singh (Primera ronda)
  Malek Jaziri /  Illya Marchenko (Primera ronda, retiro)
  Jarmere Jenkins /  Mitchell Krueger (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Winnetka 2014